Pycnotheca är ett släkte av nässeldjur. Pycnotheca ingår i familjen Kirchenpaueriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Pycnotheca